О́льденбург и Ольденбу́рг (по-немецки «старый город») — топоним и фамилия:

Топоним 
 Ольденбург — один из главных городов Нижней Саксонии, Германия.
 Ольденбург — район в федеральной земле Нижняя Саксония.
 Ольденбург — историческое государство.
 Ольденбург — город в земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия.
 Ольденбург — город в штате Индиана, США.

Спорт 
 «Ольденбург» — немецкий футбольный клуб из города Ольденбург.

Фамилия 
 Ольденбургская династия — правящая династия в ряде стран Европы.
 Ольденбургские — российская ветвь этой династии.
 Ольденбурги — род остзейского дворянства.
 Ольденбург, Генри (1618—1677) — немецкий, позже английский богослов, дипломат и учёный, секретарь Лондонского Королевского общества.
 Ольденбург, Зоя Сергеевна (1916—2002) — французская писательница, специалист по Средневековой истории Франции.
 
 
 Олденбург, Клас (1929—2022) — американский скульптор.

См. также 
 План «Ольденбург» — кодовое именование экономического подраздела плана нападения Германии на СССР «Барбаросса».